Tenenbaum ist ein Familienname jüdischen Ursprungs und der Name folgender Personen:

 Edward A. Tenenbaum (1921–1975), US-amerikanischer Offizier und Ökonom
 Estera Tenenbaum (1904–1963), polnische Biologin
 Gérald Tenenbaum (* 1952), französischer Mathematiker und Schriftsteller
 Jean Ferrat (eigentlich Jean Tenenbaum; 1930–2010), französischer Sänger und Komponist
 Joel Tenenbaum (* 1983), US-amerikanischer Student und Angeklagter in einem Gerichtsverfahren wegen Filesharings
 Joseph Tenenbaum (1887–1961), polnisch-US-amerikanischer Mediziner und jüdischer Verbandsfunktionär
 Joshua Tenenbaum (Josh Tenenbaum), Professor of Computational Cognitive Science at the Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 Manuel Tenenbaum (1934–2016), uruguayischer Historiker
 Mordechai Tenenbaum (1916–1943), jüdischer Widerstandskämpfer während des Zweiten Weltkriegs 
 Stephen Tenenbaum, US-amerikanischer Filmproduzent
 Tobias Tenenbaum (geb. 1973), deutscher Kinderarzt
 Tuvia Tenenbom (* 1957), israelisch-amerikanischer Autor und Regisseur

Siehe auch:
 Tanenbaum
 Tennenbaum